Rebutia heliosa  Rausch, es una especie fanerógama perteneciente a la familia Cactaceae.

Distribución 
Es endémica de Tarija en Bolivia. Es una especie común que ha sido introducida por todo el mundo.

Descripción 
Es una planta perenne carnosa, globosa de color verde armada de espinas y con las flores de color naranja, púrpura y amarillo.

Enlaces externos 

 cactiguide

heliosa
Flora de Sudamérica occidental
Flora de América del Sur continental
Plantas ornamentales